Yellow Cab steht für:

 Yellow Cab, in New York City lizenzierte Taxis, siehe New York City Taxi Cabs 
 Yellow Cab Manufacturing Company, US-amerikanischer Taxi- und Fahrzeughersteller (ursprünglich Yellow Cab & Coach Manufacturing Company)
 Yellow Cab Model A-2, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model D, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model H, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model J, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model K, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model L, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model M, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Model O, US-amerikanisches Taximodell
 Yellow Cab Series O, US-amerikanische Taxibaureihe

Taxibetreiber:
 Yellow Cab Company (Chicago)
 Yellow Cab Company (New York)